Eduard Uhlenhuth ist der Name folgender Personen:

* Eduard Uhlenhuth (Bildhauer) (Ludwig Eduard Uhlenhuth; 1821–1899), deutscher Pädagoge, Chemiker, Architekt und Bildhauer 
 Eduard Uhlenhuth (Fotograf) (1853–1919), deutscher Fotograf 
 Eduard Uhlenhuth (Mediziner) (1885–1961), österreichischer Anatom